ABL steht für:
 Accademia Barocca Lucernensis, Schweizer Barock-Ensemble
 Academia Brasileira de Letras, Brasilianische Akademie der Literatur
 Admiral Basketball Bundesliga, höchste Spielklasse in Österreich, siehe Basketball-Bundesliga (Österreich)
 Air Busan, südkoreanische Regionalfluggesellschaft (ICAO-Code)
 Airborne Laser, luftgestütztes Laserwaffensystem der US-Luftwaffe, siehe Boeing YAL-1
 Allgemeine Baugenossenschaft Luzern
 Alte Bundesländer
 American Basketball League (1925–1955)
 American Basketball League (1961–1963)
 American Basketball League (1996–1998), eine US-Damen-Profiliga
 Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)
 Arbeitsgemeinschaft bayerischer Lehrerverbände (abl)
 Arbeitslosigkeit, humoristische Bezeichnung für Arbeitslose (ABL-Student)
 Archiv Bürgerbewegung Leipzig, Archiv zu DDR-Opposition und der Zeit 1989/1990
 Armored Box Launcher, ein Abschusssystem für den BGM-109 Tomahawk
 Australian Baseball League
 Austrian Baseball League
 Flughafen Ambler in Ambler, Alaska (IATA-Flughafencode)
 Tyrosinkinase ABL1, ein Protein des Zellstoffwechsels
 Albert Büttner Lauf, Markenauftritt der ABL Sursum Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG 
 Air BC (ICAO-Code), ehemalige kanadische Regionalfluggesellschaft

Abl steht für:
 Ortschaft im Kalmtal in Südtirol, siehe Kalmtal #Ortsnamen im Kalmtal

ABl. steht für:
 Aktenblatt in der Behördenfachsprache, siehe Akte
 Amtsblatt im Verwaltungsrecht

Abl. steht für:
 Ablativ, grammatikalischer Fall

Siehe auch:
 ABLE
 Abel

Abkürzung